Blaufarbenwerk Breitenbach steht für:

 Mittleres Blaufarbenwerk (Breitenbach)
 Oberes Blaufarbenwerk (Breitenbach)
 Unteres Blaufarbenwerk (Breitenbach)